ABN AMRO World Tennis Tournament е турнир по тенис за мъже, провеждащ се в Ротердам, Нидерландия от 1972 г. Турнирът се играе на твърд корт и на закрито. Понастоящем е част от международните серии 500 на ATP на АТП.

Американецът Артър Аш печели турнира три пъти (1972, 1975, 1976) и държи рекорда за най-много титли на сингъл. През 1984 г. финала между Джими Конърс и Иван Лендъл е прекъснат във втори сет, поради бомбена заплаха и мачът не се доиграва. И двамата играчи са обявени за победители.

От 2004 г. бившият нидерландски тенисист Рихард Крайчек е директор на турнира.

Мъже – сингъл 

Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис на твърд корт